Le terme Route 147 peut désigner plusieurs routes :

 Route 147 au Québec, Canada
 Route nationale 147 en France